Марк Лейн ()
  (1927—2016) — американский поверенный, законодатель штата Нью-Йорк, активист гражданских прав и следователь по военным преступлениям во Вьетнаме.
  (1927—2016) — американский журналист, писатель, обозреватель и автор статей о Флориде.